Kuriački Tor är ett samhälle i Bosnien och Hercegovina.   Det ligger i entiteten Republika Srpska, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Sarajevo. Kuriački Tor ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Kuriački Tor är huvudsakligen lite kuperad. Kuriački Tor ligger uppe på en höjd. Den högsta punkten i närheten är Duga Njiva,  meter över havet,  km nordost om Kuriački Tor. Närmaste större samhälle är Doboj,  km sydväst om Kuriački Tor. 

I omgivningarna runt Kuriački Tor växer i huvudsak lövfällande lövskog. Runt Kuriački Tor är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Republika Srpska